London League 1901–02 var den sjette sæson af den engelske fodboldliga London League. Ligaen havde deltaglse af 26 hold fordelt på tre divisioner, som alle spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Denne sæson bød på nyskabelsen Premier Division, der var blevet bygget ovenpå de to hidtidige divisioner, og som bestod af fem af de stærkeste London-klubbers førstehold. Premier Division blev vundet af West Ham United FC, som dermed vandt ligaen for anden gang – klubbens første titel blev vundet i sæsonen 1897-98 under navnet Thames Ironworks FC.

De fem hold i Premier Division spillede også i andre ligaer denne sæson. Woolwich Arsenal FC spillede i Football League Second Division, mens de fire andre hold spillede i både Southern League og Western Football League.

Resultater

Premier Division

Division One

Division Two

Kilder / eksterne henvisninger 
 Non-League Matters - London League 1896-1910  
 Football Club History Database

Noter 

Sæsoner i London League
Fodbold i 1901
Fodbold i 1902